Сундуткали Искалиев (1924, село Константиновка, Уральского уезда, Уральской области, Киргизской АССР, РСФСР, СССР (ныне село Алмазное Чингирлауского района Западно-Казахстанской области, Казахстан) — 24 июня 1944 года, деревня Лудчицы, Быховского района, Могилёвской области, Белорусская ССР, СССР) — участник Великой Отечественной войны, автоматчик 1-й стрелковой роты 556-го стрелкового полка, 169-й стрелковой дивизии, 3-й армии, 1-го Белорусского фронта, красноармеец. Закрыл своим телом амбразуру пулемёта.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Константиновка на северо-западе Казахстана в крестьянской семье. По национальности казах. Получив начальное образование, работал шофёром в совхозе. Призван в РККА в 1942 году, окончил полковую школу, с июля 1942 года участвовал в боях.

5 марта 1943 года был ранен, из госпиталя вновь возвратился в свой полк. Зимой 1944 года опять ранен. 17 июня 1944 года был награждён медалью «За отвагу».

Перед началом Белорусской операции был автоматчиком в 556-м стрелковом полку 169-й стрелковой дивизии, которая наступала южнее Быхова. В ночь с 23 на 24 июня 1944 года дивизия получила приказ — одним усиленным стрелковым батальоном провести разведку боем, в ходе которой захватить контрольных пленных, овладеть высотой 150,9 в треугольнике между деревнями Лудчицы, Яново, Комаричи. В три часа ночи, после 15-минутного артиллерийского налёта по переднему краю противника батальон начал атаку. Высота была взята с тяжёлыми потерями, красноармеец Искалиев при этом первым ворвался в траншею противника, а затем, будучи уже раненым, закрыл собственным телом пулемёт дзота. После того, как высота была взята, советские подразделения, будучи отрезанными от своих, удерживали эту высоту в течение 19 часов.

По сообщению о безвозвратных потерях, пропал без вести с формулировкой «не вышел с поля боя». По другим данным, был похоронен в посёлке Могучий Партизан или в деревне Лудчицы. В июле 1944 года останки бойца были перезахоронены в братской могиле посёлка Яново. На могиле установлена стела.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Искалиеву Сундуткали посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем Сундуткали Искалиева названы улицы в Минске (на доме имеется мемориальная плита) и Быхове, а также школа в селе Аккудык. В том же селе установлен бюст Героя Советского Союза; памятники имеются также в центральной усадьбе совхоза «Алмазный» Чингирлауского района и в посёлке Могучий Партизан Быховского района. На высоте, где погиб красноармеец Искалиев, сооружён мемориальный комплекс «Лудчицкая высота», где имя героя выбито наряду с именами ещё пяти человек, получивших звание Героя Советского Союза за бой на этой высоте.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Наградной лист.
 Донесение о безвозвратных потерях.
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру
Похороненные в Быховском районе